Peringer ist der Familienname folgender Personen:

 Diepold Peringer (15./16. Jh.), deutscher reformatorischer Volksprediger 
 Georg Peringer (16./17. Jh.), Steinmetz, Bildhauer und Wiener Dombaumeister